Haselden ist der Familienname folgender Personen:

 John Haselden (1943–2020), englischer Fußballspieler und -trainer
 William Haselden (1872–1953), britischer Cartoonist

Siehe auch:
 Heselden